Чемпионат мира по трековым велогонкам 2018 года прошёл с 28 февраля по 4 марта в Апелдорне (Нидерланды) на велотреке Omnisport Apeldoorn под эгидой UCI.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты 
Курсивом выделены участники предварительных этапов.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки
Официальный сайт 

2018